Starling (engl. Bezeichnung für die Vogelfamilie der Stare) ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Starling (* 1970), englischer Schriftsteller
 Ernest Starling (1866–1927), englischer Physiologe
 Hannah Starling (* 1995), britische Wasserspringerin
 Marlon Starling (* 1959), US-amerikanischer Boxer
 Pat Starling (1927–2006), US-amerikanische Schauspielerin
 Ray Starling (1933–1982), britischer Jazzmusiker und Komponist
 Simon Starling (* 1967), englischer Künstler

Starling bezeichnet:
 Starling (Gemeinde Manning), Ortschaft der Gemeinde Manning, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Starling (Gemeinde Altenfelden), Ortschaft der Gemeinde Altenfelden, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Frank-Starling-Mechanismus
 HMS Starling (U66), Sloop der britischen Royal Navy
 Armstrong Whitworth Starling, Doppeldecker-Jagdflugzeug der 1920er und 30er Jahre
 eine ehemalige britische Automarke der Briton Motor Company
 The Starling Girl, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2023